Менделсон може да се отнася за:
 Мозес Менделсон (1729 – 1786), германски философ
 Феликс Менделсон Бартолди (1809 – 1547), германски композитор